Bryodelphax är ett släkte av trögkrypare. Bryodelphax ingår i familjen Echiniscidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Trögkrypare
Bryodelphax